Wayne Wong ist der Name folgender Personen:

* Wayne Wong (Freestyle-Skier) (* 1950), kanadischer Freestyle-Skier
 Wayne Wong (Tennisspieler) (* 1981), Tennisspieler aus Hongkong